

Toponymes

 Woody (île) ou Île de Yongxing, île de l'archipel des îles Paracels
 Woody Mountain Lookout Tower, une tour de guet américaine du comté de Coconino, en Arizona.

Nom de famille 

 Alanah Woody (1956-2007), anthropologue américaine  ;
 James Woody (né en 1972 à Paris), théologien protestant ; 
 Joey Woody (né en 1973), athlète américain.

Prénoms
Le nom Woody peut désigner :
 Woody Allen ;
 Woody Herman ;
 Woody Guthrie ;
 Woody Harrelson ;
 Woody Strode ;
 Woody Sauldsberry ;
 Woody Eney.

Personnages de fiction
Le shérif Woody du film d'animation Toy Story ;
 Woody Woodpecker ;
la vache Woody, mascotte de la marque Ben & Jerry's.

Divers
 Woody (carrosserie) : est un type de carrosserie en bois

Nom de code
 La version 3.0 de la distribution Linux Debian